Hamadan steht für:

 Hamadan, Stadt im Westen Irans
 Hamadan (Provinz), Provinz im Nordwesten des Iran
 Hamadan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Hamadan im Iran